Die Oregon Open Championship 2008 fand vom 17. bis 23. Februar 2008 in Portland, Oregon in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Laurens Jan Anjema, der nicht erneut antrat. Das Endspiel gewann Karim Darwish gegen Thierry Lincou mit 11:4, 11:0, 13:15 und 11:9.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 
PSA World Tour 2007/08
Sportveranstaltung in Portland (Oregon)
Squashturnier in den Vereinigten Staaten
Squashturnier in Amerika